Lennet bezeichnet

 Lennet (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Lennet (Biersorte), Aachener Biersorte, die nach Lennet Kann benannt ist
 „Dat es der Lennet“ – Lied, das von Lennet Kann handelt und dessen Refrain im Öcher Platt geschrieben ist
 Geheimagent Lennet, Jugendbuchserie